Correlatore (acustica) strumento rilevatore di cadute di segnale radio
 Correlatore (ottica) 
 Correlatore radio (Interferometria) tecnica di allineamento di onde elettromagnetiche coerenti
 Funzione di correlazione funzione algebrica utilizzata nella Teoria quantistica dei campi
Funzione di correlazione (meccanica statistica) simile alla precedente, utilizzata in meccanica statistica
 Ricevitore in correlazione strumento rilevatore di segnali elettrici spuri (inquinati)